Смилянич (/, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Смилянич, Божидар (1936—2018) — югославский и хорватский актёр, писатель и театральный режиссёр.
 Смилянич, Борис (род. 1976) — швейцарский футболист хорватского происхождения, тренер.
 Смилянич, Иван (род. 1981) — сербский югославский гребец.
 Смилянич, Милан (род. 1986) — сербский футболист, полузащитник.
 Смилянич, Радойе (род. 1978) — сербский футбольный тренер
 Смилянич, Спасое (род. 1947) — югославский военный деятель, генерал-полковник, командующий ВВС и ПВО Югославии во время войны НАТО против Югославии.